Lestiboudois est un patronyme porté notamment par :

 Jean-Baptiste Lestiboudois (1715-1804), botaniste français.
 François-Joseph Lestiboudois (1759-1815), médecin et un botaniste français, fils du précédent ;
 Gaspard Thémistocle Lestiboudois (1797-1876), médecin, botaniste et homme politique français, fils du précédent ;